Shige ist der Familienname folgender Personen:

 Taira Shige (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yumiko Shige (1965–2018), japanische Seglerin